Усвеча — озеро в Пустошкинском районе Псковской области
Усвеча — озеро в Невельском районе Псковской области

См. также:
Усвяча